Il singolare dell'ASB Classic 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Anne Kremer era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Marlene Weingärtner.

Meilen Tu ha battuto in finale 7–6 (12–10), 6–2  Paola Suárez.

Teste di serie

  Sandrine Testud (primo turno)
  Barbara Schett (secondo turno)
  Nathalie Dechy (primo turno)
  Kristina Brandi (primo turno)

 Anne Kremer (quarti di finale) 
 Paola Suárez (finale) 
 Cara Black (quarti di finale) 
 Lilia Osterloh (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2001